Проект (от , ):
 Проект в инженерной деятельности (соответствует  от  «размечать, указывать, описывать, изобретать») — целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной для реализации системы (SEBoK) Является результатом проектирования — процесса определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части (ISO 24765).
 Проект в управленческой деятельности (соответствует  от  «брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд») — временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата ( PMBOK).
 Проект в футуродизайне (проектном прогнозировании) понимается как способ и форма манифестации новых смыслов.
 Законопроект — документ c текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или вынесению на референдум.
 «Проект» — российское расследовательское интернет-издание.

См. также

Примечания

Литература